Dodgson ist der Familienname folgender Personen:
 Campbell Dodgson (1867–1948), britischer Kunsthistoriker und Kurator

 Claire Dodgson, Filmeditorin
 Stephen Dodgson (1924–2013), britischer Komponist

Siehe auch:
 Dodson